

Geografia
 Artaise-le-Vivier – comune francese situato nel dipartimento delle Ardenne
 Le Vivier – comune francese situato nel dipartimento dei Pirenei Orientali
 Le Vivier-sur-Mer – comune francese situato nel dipartimento dell'Ille-et-Vilaine
 Roncherolles-sur-le-Vivier – comune francese situato nel dipartimento della Senna Marittima
 Saint-Martin-du-Vivier – comune francese situato nel dipartimento della Senna Marittima
 Vivier-au-Court – comune francese situato nel dipartimento delle Ardenne

Persone
 Claude Vivier (1948-1983) – compositore canadese